Алексей Доримедонтович Родюков () — нарымский и томский купец, благотворитель и общественный деятель. Потомственный почётный гражданин.

Биография 
Алексей Доримедонтович Родюков родился в 1842 году в сибирском городе Нарыме. Происходил из купеческой семьи.

Личная жизнь 
Купеческая династия Родюковых известна в Нарыме, Томске и окружающих их населённых пунктах с конца XVIII века. Прадед Алексея Доримедонтовича Семён Алексеевич (1762-до 1827), дед Алексей Семёнович (1791-после 1850) и отец Доримедонт Алексеевич (1817-?) занимались рыбопромышленностью и хлеботорговлей.

Алексей Доримедонтович был женат дважды. От первого брака с Евгенией Семёновной (1846—1876), дочери другого известного нарымского купца и благотворителя Семёна Степановича Валгусова, имел дочерей Елизавету (род. 1868) и Александру (род. 1874); от второй жены Елизаветы Ильиничны — сыновей Петра (род. 1882), Александра (род. 1884) и Владимира (род. 1885), а также дочь Зинаиду (род. 1887).

Генеалогическое древо Родюковых

Литература

Ссылки 
 
 
 

Купцы Томска